|-
| 149501 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149502 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149503 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149504 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149505 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149506 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149507 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149508 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149509 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149510 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149511 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149512 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149513 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149514 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149515 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149516 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149517 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149518 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149519 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149520 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149521 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149522 - ||  || 30 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149523 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149524 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149525 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149526 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149527 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149528 Simónrodríguez ||  || 24 martie 2003 ||  || I. Ferrin, 
|-
| 149529 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149530 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149531 - ||  || 1 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149532 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149533 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149534 - ||  || 4 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149535 - ||  || 7 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149536 - ||  || 6 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149537 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149538 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149539 - ||  || 8 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149540 - ||  || 8 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149541 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149542 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149543 - ||  || 29 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149544 - ||  || 28 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149545 - ||  || 30 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149546 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149547 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149548 - || 2003 KY || 20 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149549 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149550 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149551 - ||  || 25 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149552 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149553 - ||  || 27 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149554 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149555 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149556 - ||  || 2 iunie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149557 - ||  || 4 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 149558 - ||  || 1 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149559 - ||  || 22 iulie 2003 ||  || 
|-
| 149560 - ||  || 24 august 2003 ||  || 
|-
| 149561 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149562 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149563 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149564 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149565 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149566 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149567 - ||  || 11 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149568 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149569 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149570 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149571 - ||  || 18 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 149572 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149573 - ||  || 21 decembrie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 149574 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149575 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149576 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149577 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149578 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149579 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149580 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149581 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149582 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149583 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149584 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149585 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149586 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149587 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149588 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149589 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149590 - ||  || 12 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149591 - ||  || 13 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149592 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149593 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149594 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149595 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149596 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149597 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149598 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149599 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149600 - ||  || 17 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-